Слащёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Слащёв, Александр Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 9860; 26 ноября 1855.
 Слащёв, Михаил Дмитриевич (род. 1997) — российский футболист.
 Слащёв, Яков Александрович (1886—1929) — русский военачальник, генерал-лейтенант, педагог.

 Слащёва, Юлиана Юрьевна (род. 1974) — медиа-менеджер.